Amatonga är ett släkte av insekter. Amatonga ingår i familjen Euschmidtiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Amatonga